Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gene Mayer e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Paolo Bertolucci e Adriano Panatta 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gene Mayer /  Raúl Ramírez (campioni)'
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (finale)

 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Syd Ball /  Chris Kachel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1980